Tribunale supremo di giustizia (Tribunal Supremo de Justicia) – corte di ultimo grado della giurisdizione ordinaria della Bolivia
Tribunale supremo di giustizia (Supremo Tribunal de Justiça) – corte di ultimo grado della giurisdizione ordinaria del Portogallo
Tribunale supremo di giustizia (Tribunal Supremo de Justicia) – corte di giustizia costituzionale e corte di ultimo grado della giurisdizione ordinaria del Venezuela